Haux ist der Name zweier Gemeinden in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine:

 Haux im Département Pyrénées-Atlantiques, siehe: Haux (Pyrénées-Atlantiques)
 Haux im Département Gironde, siehe: Haux (Gironde)

und der Familienname folgender Personen:

 Emmi Haux (1904–1987), deutsche Leichtathletin
 Ernst Theodor Haux (1863–1938), deutscher Unternehmer

 Jan Thilo Haux (1919–2001), deutscher Regieassistent, Kameramann und Fernsehmoderator

sowie der Gebäude Villa Haux in Albstadt-Ebingen.